

Geografia
 Camp – città della contea di Kerry, in Irlanda
 Cole Camp – comune dello Stato del Missouri, negli Stati Uniti d'America
 French Camp –  census-designated place dello Stato della California, negli Stati Uniti d'America
 Mesa Camp – comunità non incorporata dello Stato della California, negli Stati Uniti d'America 
 Potts Camp – città (town) dello Stato del Mississippi, negli Stati Uniti d'America

Persone
 Anna Camp (1982) – attrice statunitense
 Colleen Camp (1953) – attrice e produttrice cinematografica statunitense
 Dave Camp (1953) – politico e avvocato statunitense
 Hamilton Camp (1934-2005) – cantautore, attore e doppiatore statunitense
 Jeremy Camp (1978) – cantautore statunitense
 Joe Camp (1939) – regista e sceneggiatore statunitense
 Lee Camp (1984) – calciatore britannico, di ruolo portiere

Altro
 cAMP – Adenosina monofosfato ciclico, metabolita delle cellule

 CAMP – azienda italiana che produce materiali per gli sport di montagna
Camp – uso del kitsch nell'arte, nell'abbigliamento, negli atteggiamenti
Camp – album di Childish Gambino